Zwichrotowate (Cyrillaceae) – rodzina pnączy z rzędu wrzosowców. Należą do niej dwa gatunki z dwóch monotypowych rodzajów. Rośliny te występują we wschodniej i południowej części Stanów Zjednoczonych, w Ameryce Środkowej i w północnej części Ameryki Południowej. Rośliny te rzadko uprawiane są w kolekcjach botanicznych.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa i krzewy o liściach skrętoległych, całobrzegich i krótkoogonkowych z czarnymi włoskami wydzielniczymi. Zwykle skupionych na końcach pędów.
 Kwiaty Zebrane w długie grona, obupłciowe. Działek i płatków po 5. Pręcików 5 (Cyrilla) lub 10 (Cliftonia). Słupek pojedynczy z 2–5 owocolistków i odpowiednio z taką sama liczbą komór. 
 Owoce Suche, jednonasienne podobne do pestkowców lub skrzydlaki, nierzadko bez nasion (rośliny rozmnażają się często wegetatywnie).

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Zwichrotowate są grupą siostrzaną dla wrzosowatych w obrębie rzędu wrzosowców wchodzącego w skład grupy astrowych (asterids) w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Wykaz rodzajów
 Cliftonia Banks ex C. F. Gaertner
 Cyrilla Garden ex Linnaeus

Przypisy